Alvoradense – abitanti di Alvorada (Rio Grande do Sul)
Alvoradense – abitanti di Alvorada (Tocantins)
Alvoradense – abitanti di Alvorada d'Oeste
Alvoradense – abitanti di Alvorada de Minas
Alvoradense – abitanti di Alvorada do Gurguéia
Alvoradense – abitanti di Alvorada do Norte